Могушко́в — ингушская фамилия. Известные носители:

 Могушков, Муса Хож-Ахматович (1988) — российский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года;
 Могушков, Чингиз Лечиевич (1986) — российский тяжелоатлет, чемпион и призёр чемпионатов России, обладатель всероссийского рекорда в рывке, победитель и призёр ряда всероссийских и международных турниров, член сборной команды России по тяжёлой атлетике.